

Musica 
 Saturday Night Live – album dal vivo dei Trouble Funk del 1983

Televisione 
 Saturday Night Live – programma televisivo statunitense
 Saturday Night Live Korea – versione sudcoreana dell'omonimo programma televisivo statunitense
 Saturday Night Live bil Arabi – versione egiziana dell'omonimo programma televisivo statunitense 
 Le Saturday Night Live – versione francese dell'omonimo programma televisivo statunitense
 Saturday Night Live Japan – versione giapponese dell'omonimo programma televisivo statunitense
 Saturday Night Live – versione italiana dell'omonimo programma televisivo statunitense
 Saturday Night Live – versione spagnola dell'omonimo programma televisivo statunitense